

Wydarzenia 

 Drakon skodyfikował prawo ateńskie (data sporna lub przybliżona)

Urodzili się 
 Budda Siakjamuni (Siddhartha Gautama zwany Buddą), twórca religii Buddyjskiej (data według tradycyjnych źródeł lankijskich)